Dit is een lijst van planetoïden 21201-21300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21201) - || 1994 PO18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21202) - || 1994 PW19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21203) - || 1994 PP20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21204) - || 1994 PH26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21205) - || 1994 PV27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21206) - || 1994 PT28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21207) - || 1994 PH29|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21208) - || 1994 PW29|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21209) - || 1994 PO30|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21210) - || 1994 PA31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21211) - || 1994 PP36|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21212) - || 1994 PG39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21213) - || 1994 RL7|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (21214) - || 1994 RN7|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (21215) - || 1994 UQ || 31 oktober 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21216) - || 1994 UZ1|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21217) - || 1994 VM1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21218) - || 1994 VP7|| 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21219) Mascagni || 1994 WV1|| 28 november 1994 || V. S. Casulli
|-
| (21220) - || 1994 WE4|| 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21221) - || 1994 YM1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21222) - || 1995 BT || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21223) - || 1995 DL || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21224) - || 1995 DM6|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (21225) - || 1995 GQ1|| 1 april 1995 || Spacewatch
|-
| (21226) - || 1995 ON6|| 24 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (21227) - || 1995 QS || 16 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (21228) - || 1995 SC || 20 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (21229) Sušil || 1995 SM1|| 22 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (21230) - || 1995 SK3|| 23 september 1995 || Loiano
|-
| (21231) - || 1995 SC17|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (21232) - || 1995 SH26|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (21233) - || 1995 UU3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21234) Nakashima || 1995 WG || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21235) - || 1995 WG2|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21236) Moneta || 1995 WE3|| 20 november 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (21237) Suematsu || 1995 WF5|| 18 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21238) Panarea || 1995 WV7|| 28 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21239) - || 1995 WP17|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (21240) - || 1995 WP22|| 18 november 1995 || Spacewatch
|-
| (21241) - || 1995 WN33|| 20 november 1995 || Spacewatch
|-
| (21242) - || 1995 WZ41|| 25 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21243) - || 1995 XG1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21244) - || 1995 XU1|| 14 december 1995 || AMOS
|-
| (21245) - || 1995 XQ4|| 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (21246) - || 1995 YF1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21247) - || 1995 YJ1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21248) - || 1995 YP1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21249) - || 1995 YX1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (21250) Kamikouchi || 1995 YQ2|| 17 december 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (21251) - || 1995 YX3|| 31 december 1995 || T. Urata
|-
| (21252) - || 1995 YP8|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (21253) - || 1996 AX3|| 13 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21254) Jonan || 1996 BG2|| 24 januari 1996 || J. Kobayashi
|-
| (21255) - || 1996 CD2|| 15 februari 1996 || NEAT
|-
| (21256) Robertobattiston || 1996 CK7|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (21257) Jižní Čechy || 1996 DS2|| 26 februari 1996 || Kleť
|-
| (21258) Huckins || 1996 EH1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (21259) - || 1996 ED4|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (21260) - || 1996 FE || 16 maart 1996 || NEAT
|-
| (21261) - || 1996 FF || 16 maart 1996 || NEAT
|-
| (21262) Kanba || 1996 HA2|| 24 april 1996 || R. H. McNaught, H. Abe
|-
| (21263) - || 1996 HJ11|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (21264) - || 1996 HT16|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (21265) - || 1996 HJ23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (21266) - || 1996 HL25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (21267) - || 1996 JU5|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (21268) - || 1996 KL1|| 22 mei 1996 || T. B. Spahr
|-
| (21269) Bechini || 1996 LG || 6 juni 1996 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (21270) Otokar || 1996 OK || 19 juli 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (21271) - || 1996 RF33|| 15 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (21272) - || 1996 SA1|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21273) - || 1996 SW2|| 19 september 1996 || Spacewatch
|-
| (21274) - || 1996 SG4|| 19 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21275) Tosiyasu || 1996 SJ7|| 23 september 1996 || T. Okuni
|-
| (21276) Feller || 1996 TF5|| 8 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (21277) - || 1996 TO5|| 9 oktober 1996 || NEAT
|-
| (21278) - || 1996 TG6|| 5 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (21279) - || 1996 TS10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21280) - || 1996 TL11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (21281) - || 1996 TX14|| 13 oktober 1996 || S. P. Laurie
|-
| (21282) Shimizuyuka || 1996 TD15|| 14 oktober 1996 || T. Seki
|-
| (21283) - || 1996 TY46|| 10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (21284) Pandion || 1996 TC51|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (21285) - || 1996 UZ || 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21286) - || 1996 UB1|| 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21287) - || 1996 UU3|| 31 oktober 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (21288) - || 1996 VW || 3 november 1996 || T. Urata
|-
| (21289) Giacomel || 1996 VB1|| 3 november 1996 || V. Giuliani, F. Manca
|-
| (21290) Vydra || 1996 VR1|| 9 november 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (21291) - || 1996 VG6|| 12 november 1996 || A. Boattini, F. Pedichini
|-
| (21292) Kanetakoichi || 1996 VQ8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21293) Fujimototoyoshi || 1996 VS8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21294) Yamaguchiyuko || 1996 VZ8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21295) - || 1996 VN14|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (21296) - || 1996 VV19|| 7 november 1996 || Spacewatch
|-
| (21297) - || 1996 VW29|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21298) - || 1996 VX29|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21299) - || 1996 WC || 16 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (21300) - || 1996 WA1|| 19 november 1996 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten